Het Campeonato Paraibano is het voetbalkampioenschap van de Braziliaanse staat Paraíba en wordt georganiseerd door de voetbalfederatie Federação Paraibana de Futebol. Door de zestiende plaats op de CBF-ranking mag de staat twee ploegen leveren voor de nationale Série D, tot 2015 was dit nog maar één ploeg. Welke dit zijn wordt bepaald door de statelijke bond. In principe zijn dit de best presterende ploegen, clubs die in hogere reeksen spelen niet meegerekend. Net als bij staatskampioenschappen in Brazilië, verandert ook de competitieopzet van het federale district regelmatig.

De competitie werd opgericht in 1919. Het format wijzigt zoals in de meeste staatscompetities vrijwel elk jaar.

Nationaal niveau
Bij de invoering van de eerste nationale competitie, de Taça Brasil in 1959 mocht de staat elk jaar de kampioen sturen. Campinense nam zeven keer deel, Auto Esporte, Estrela do Mar en Treze elk één keer.  Bij het rivaliserende kampioenschap, Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967-1970), waaraan meerdere clubs uit de sterkere competities mochten deelnemen was er geen plaats voor de clubs uit Paraíba. Bij de start van de Série A was de staat er ook niet bij, Van 1976 tot 1986 had de club elk jaar enkele rechtstreekse deelnemers. Botafogo en Treze speelden elk zeven seizoenen en Campinense vier. Nadat de staat geen rechtstreekse deelnemer kon de staat enkel in het eerste jaar, 1987, nog een club afvaardigen in de Série A.

Met negen seizoenen in Treze de koploper van de Série B, na 1991 had de staat ook hier geen vaste deelnemers meer. Enkel Campinense kon in 1992 en 2009 nog in de Série B spelen.

Botafogo speelde reeds twaalf seizoenen in de  Série C. Na de invoering van de Série D in 2009, werd het opzet van de Série C nu dat van de Série D waardoor de staat elk jaar één deelnemer mag afleveren. Campinense kwam in 2010 uit de Série B en degradeerde in 2011 naar de Série D. Treze promoveerde in 2011 naar de Série C en speelde er tot 2014, datzelfde jaar speelde Botafogo terug in deze reeks. In 2018 promoveerde Treze weer en hield het drie seizoenen vol. In 2021 promoveerde Campinense naar de Série C.

Overzicht

Titels per club

Eeuwige ranglijst

Clubs die vetgedrukt staan spelen in 2023 in de hoogste klasse.

Referenties

Externe links 
FFERJ Officiële Website